Таут — фамилия. Известные носители:
 
 Таут, Бруно (1880—1938) — немецкий архитектор и градостроитель.
 Таут, Марк (род. 1961) — британский бобслеист.